Dideba zetsit kurteuls (დიდება ზეცით კურთეულს; "Prisad vare den himmelske välsignaren") är Georgiens gamla nationalsång. Text och musik skrevs av Kote Potschverasjvili (1889-1959). Sången var Georgiens nationalsång 1918–1920 och 14 november 1990–23 april 2004, då den nya nationalsången Tavisupleba infördes.

Georgiska alfabetet 
დიდება ზეცით კურთხეულს,
დიდება ქვეყნად სამოთხეს,
ტურფა ივერსა,
დიდება ძმობას, ერთობას,
დიდება თავისუფლებას,
დიდება სამარადისო
ქართველ მხნე ერსა!

დიდება ჩვენსა სამშობლოს,
დიდება ჩვენი სიცოცხლის
მიზანს დიადსა;
ვაშა ტრფობასა, სიყვარულს,
ვაშა შვებასა, სიხარულს,
სალამი ჭეშმარიტების
შუქ-განთიადსა!

Latinsk transkribering 
Dideba zetsit k'urtkheuls
Dideba kveq'nad samotkhes,
T'urpa iversa.
Dideba dzmobas, ertobas,
Dideba tavisuplebas,
Dideba samaradiso
Kartvel mkhne ersa!

Dideba chvensa samshoblos,
Dideba chveni sitsotskhlis
Mizans diadsa;
Vasha t'rpobasa, siq'varuls
Vasha shvebasa, sikharuls,
Salami ch'eshmarit'ebis,
Shuk - gantiadsa!

Externa länkar 
 Flera länders nationalsånger i midi-format

Nationalsånger i Asien
Kultur i Georgien